Knolraap, een plant uit de kruisbloemenfamilie
 Koolraap, nog een plant uit de kruisbloemenfamilie
 RAAP, het grootste ondrzoeks- en adviesbureau op het gebied van archeologie, cultuurhistorie en erfgoed in Nederland
 Raap (familienaam), familienaam